Cordini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio da Sangallo der Jüngere (eigentlich: Antonio di Bartolomeo Cordini; 1484–1546), italienischer Architekt

Siehe auch:
 Cordini-Gletscher, Gletscher im Palmerland auf der Antarktischen Halbinsel